VAW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vardø (Norvegia)

Sigle
 Violence Against Women – acronimo per indicare la violenza contro le donne
 Violence Against Women – rivista accademica specializzata in studi di genere